Ogden může být:

 Ogden (Utah)
 Ogden (Arkansas)
 Ogden (Illinois)
 Ogden (Iowa)
 Ogden (Kansas)
 Ogden (New York)
 Ogden (Severní Karolína)

Externí odkazy